Зинуров — фамилия; имеет женскую форму Зинурова.
 Зинуров, Вячеслав Александрович (Том Хаос) (1971–2022) — российский певец, музыкант, композитор, ди-джей, танцор. Основатель и бывший солист группы «Отпетые мошенники».
 Зинуров, Рафаил Нариманович (род. 1953) — российский государственный и общественный деятель, правовед, писатель, скульптор. Доктор юридических наук (2003), профессор (2006).

 Зинурова, Евгения Григорьевна (род. 1982) — российская легкоатлетка, специалистка по бегу на средние дистанции.

См. также 
 Зиннуров